Giuseppe Firrao ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Firrao (Geistlicher, 1670) (1670–1744), italienischer Geistlicher, Kardinalstaatssekretär
 Giuseppe Firrao (Geistlicher, 1736) (1736–1830), italienischer Geistlicher, Kardinalprotopriester